Rakousy nebo Rakous může znamenat:

 starší název pro Rakousko
 Rakousy (okres Semily) – česká obec na Turnovsku
 Rakousy – osada ve vsi Hostěradice (Kamenný Přívoz)
 Raabs an der Thaya (česky Rakous či Rakousy nad Dyjí) – město v Dolním Rakousku
 Raabs an der Thaya (hrad) (česky hrad Rakous) – hrad ve stejnojmenném městě

 Rakousy (země) – historická země, původně marka
 Dolní Rakousy
 Česká část Dolních Rakous
 Horní Rakousy (též Rakousy nad Enží)
 Přední Rakousy
 Vnitřní Rakousy